Mulder ist der Familienname folgender Personen:

 Bobbie Mulder (* 2006), niederländische Schauspielerin
 Catharina Mulder (1723–1798), niederländische Muschelhändlerin und Volksheldin, siehe Kaat Mossel
 Charles Mulder (1897–?), belgischer Bobfahrer
 Cornelius Petrus Mulder (1925–1988), südafrikanischer Politiker
 Dustley Mulder (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Eduard Mulder (1832–1924), niederländischer Chemiker
 Eefke Mulder (* 1977), niederländische Hockeyspielerin
 Erwin Mulder (* 1989), niederländischer Fußballtorhüter
 Frank Mulder (* 1946), niederländischer Ruderer 
 Frits Mulder, belgischer Segler 
 Gary Mulder (* 1960), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Gerardus Johannes Mulder (1802–1880), niederländischer Biochemiker
 Grietje Mulder (* 1966), niederländische Eisschnellläuferin
 Gustave De Mulder (* 1888; † unbekannt), belgischer Ruderer 
 Hans Mulder (* 1987), dänischer Fußballspieler
 Jakoba Mulder (1900–1988), niederländische Architektin und Städteplanerin

 Jan de Mulder (* um 1960), belgischer Badmintonspieler
 Japie Mulder (* 1969), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johannes Mulder (1769–1810), niederländischer Mediziner
 Karen Mulder (* 1970), niederländisches Topmodel
 Klaas Jan Mulder (1930–2008), niederländischer Organist, Pianist und Dirigent
 Lau Mulder (1927–2006), niederländischer Hockeyspieler 
 Lodewijk Mulder (1822–1907), niederländischer Schriftsteller 
 Mandy Mulder (* 1987), niederländische Seglerin
 Michel Mulder (* 1986), niederländischer Inline-Speedskater und Eisschnellläufer
 Nora Mulder (* 1965), niederländische Konzertpianistin und Improvisationsmusikerin
 Pieter Mulder (* 1951), südafrikanischer Politiker
 Regina Mulder, niederländische Erziehungswissenschaftlerin 
 Ronald Mulder (* 1986), niederländischer Eisschnellläufer
 Sander Mulder (* 1969), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Saskia Mulder (* 1973), niederländische Schauspielerin
 Teun Mulder (* 1981), niederländischer Bahnradsportler
 Youri Mulder (* 1969), niederländischer Fußballspieler

Fiktive Person:
 Fox Mulder, Hauptrolle als FBI-Agent in der Fernsehserie Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI

Siehe auch:
 De Mulder
 Mülder
 Muldaur